Calvolia  — род клещей (Hemisarcoptoidea) семейства Winterschmidtiidae из отряда .
Более 30 видов. Европа, Азия, Африка. Обнаружены на различных группах насекомых, в том числе на жуках (Coleoptera), термитах (Isoptera), двукрылых (Diptera). Описанный первоначально как вид  (Антарктика, Южные Сандвичевы острова) этот таксон позднее был включён в состав нового рода Neocalvolia. Род был выделен голландским зоологом и акарологом  (Anthonie Cornelis Oudemans; 1858-1943).

  (=Lenzia arboricola Oudemans, 1928)
 
  — Япония
  — Казахстан
 
 
 
  (=Tyroglyphus heterocomus Michael, 1903)
   — Индия (Chidambaram, Tamil-Nadu), хозяин: Meloidae (Coleoptera) 
  — Конго (Киншаса); хозяин: муха Gymnometopina magna (Sphaeroceridae, Diptera)
  — Азербайджан
  — Египет (Aswan, Botanical Island). Форезия на термитах Amitermes desertorum (Insecta)
  
  
  —  Россия
  — Египет (New Valley, El Kharga); хозяин: Psammotermes hypostoma (Isoptera)

Примечания

Литература 
 

 

Astigmata
Паразиты насекомых
Роды паукообразных